Боровиков Андрій Євстигнійович — радянський військовий льотчик, учасник битви на озері Хасан.
 Боровиков Віктор Олександрович — радянський футболіст та російський тренер, півзахисник.
 Боровиков Владислав Романович — український шахіст, міжнародний гросмейстер (2001). Чемпіон України з шахів.
 Боровиков Георгій Андрійович — радянський фізіолог і анатом рослин.

Див. також 
 Боровикова